Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Dar'ja Kasatkina.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 6–4, 7–63.

Teste di serie 

  Garbiñe Muguruza (primo turno, ritirata)
  Simona Halep (finale)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)

 Jeļena Ostapenko (semifinale)
 Angelique Kerber (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Petra Kvitová (semifinale)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Coco Vandeweghe (secondo turno, ritirata)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Anastasija Sevastova (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)
  Marija Šarapova (terzo turno)

 Wang Yafan (primo turno)
 Zhu Lin (primo turno)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)
  Madison Brengle (primo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)

 Magda Linette (primo turno, ritirata)
 Christina McHale (secondo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Carina Witthöft (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

China Open 2017